Чемпионат мира по трековым велогонкам 1954 года прошёл с 27 по 29 августа раздельно: соревнования по спринту и гонке преследования проводились на Мюнгерсдорфер Штадион в Кёльне, а соревнования по гонке за лидером — в Вуппертале (оба — ФРГ). Впервые в истории в чемпионате приняла участие команда СССР.

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1954
1954 год в велоспорте
Международные спортивные соревнования в Кёльне
Спортивные соревнования в Вуппертале